Владиславов — многозначное имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов. Имеет женскую форму Владиславова.
 Владиславов — название города Кудиркос-Науместис с 1643 года по 1917 год.
 Владиславов, Стойко (в монашестве Софроний Врачанский; 1739—1813) — болгарский епископ и писатель, один из вдохновителей болгарского национального возрождения.